Рогозянский ― русская фамилия.

Известные носители 
 Рогозянский, Андрей Брониславович (род. 1969) — русский православный публицист, психолог.
 Рогозянский, Виктор Дмитриевич (1913—1980) — советский футболист.